Der Kanton Claye-Souilly ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Meaux, im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Claye-Souilly. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001 Michèle Pélabrè (PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 30 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Claye-Souilly aus den sechs Gemeinden Annet-sur-Marne, Claye-Souilly, Courtry, Le Pin, Villeparisis und Villevaudé. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 57,47 km2. 

Clayesouilly